Der Abell-Katalog ist ein Katalog von 4073 Galaxienhaufen mit mindestens 30 Mitgliedern, fast vollständig bis zu einer Rotverschiebung von z = 0,2. Er wurde ursprünglich 1958 von dem amerikanischen Astronomen George O. Abell unter Verwendung von POSS zusammengestellt und 1987 von Abell, Harold Corwin und Ronald Olowin (deswegen das Akronym "ACO") auf die Südhalbkugel erweitert. Der Name "Abell" wird auch häufig als Bezeichnung für Objekte verwendet, die er 1966 in einem Katalog von 86 planetarischer Nebel zusammengestellt hat. Die korrekte Bezeichnung für die Galaxienhaufen ist ACO, wie in "ACO 262", während die Bezeichnung der Planetarischen Nebel der einzelne Buchstabe A ist, wie in "A 39".

"Richness"-Klasse 
Die "Richness"-Klasse gibt Auskunft darüber, wie viele Galaxien sich in diesem Abell-Galaxienhaufen befinden.

 0: 30–49
 1: 50–79
 2: 80–129
 3: 130–199
 4: 200–299
 5: über 300

1–1999

2000–4076

Bildergalerie Abell-Galaxienhaufen

Einzelnachweise 

Abell-Galaxienhaufen